Иоганн Пауль Цильхер (; ,  — , ) — немецкий музыкальный педагог и композитор. Отец композитора Германа Цильхера.

Сын Людвига Цильхера (1830—1913), дававшего частные уроки музыки. Учился во франкфуртской музыкальной школе, основанной Генрихом Хенкелем, затем в свою очередь стал популярным клавирным педагогом. Совместно с Эдмундом Парловом основал музыкальную школу в Оффенбахе, давал частные уроки. По оценке современного специалиста, Цильхеру принадлежит множество «незатейливых, но изящных и проникнутых тёплым чувством» дидактических пьес, вплоть до сочинений для самых начинающих: сборник «Впервые за клавиром» (). Цильхеру также принадлежит ряд упрощённых аранжировок для школьников — в частности, переложения вальсов Иоганна Штрауса-сына.

В российской фортепианной педагогике до сих пор используется пьеса Цильхера «У гномов» (Op. 106 No. 7), впервые опубликованная в СССР в 1940 году (редакция В. В. Нечаева).

Примечания

Ссылки 
 
 Пауль Цильхер. У гномов / Исполняет ученица 4-го класса музыкальной школы Кристина Снежко
 Пауль Цильхер. У гномов Фортепиано — Игорь Галенков.

Академические музыканты Германии